Храм Святых Бориса и Глеба в Белкине — приходской православный храм в городе Обнинске Калужской области, в бывшей усадьбе Белкино. Относится к Калужской епархии Русской православной церкви.

История 

С XV века селом владели бояре потомки Ивана Фёдоровича Белки Отяева, давшие топоним Белкино, наряду с ним употреблялось название Борисоглебское — от одноимённой церкви.
 
В 1589 году упоминалось За Борисом Федоровичем Годуновым… в селе храм Бориса и Глеба вверх, да теплый храм Николая Чудотворца.
 
В 1773 году по проекту архитектора Карла Бланка был построен ныне действующий храм как часть усадьбы графа Ивана Воронцова.
 
Храм построен в екатерининском стиле, сочетает элементы раннего классицизма — повторение одинаковых пилястр между узкими окнами и барочных маленьких овальных окон второго света. Восьмерик на четверике увенчан куполом.
 
Росписью в технике гризайль руководил Василий Баженов, под его наблюдением работал живописец И. Д. Некрасов.
На стенах были изображены портики с пилястрами и фронтонами и лепные украшения с растительным орнаментом. Таким же образом имитировались декоративные углубления в куполе восьмерика и балюстрада по его внутренней окружности.
 
В конце XIX века живопись была переписана сценами на евангельские сюжеты, под куполом появились херувимы.
 
В 1815 году при Дмитрии Бутурлине, проводившем в усадьбе летний отдых и певшем на клиросе, был построен тёплый придел в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали».
 
С 1885 года под попечением Петра Обнинского действовала церковно-приходская школа.
 
В 1930 году храм был закрыт советскими властями и осквернён, использовался как склад горюче-смазочных материалов и удобрений для нужд местного колхоза.
 
С 13 мая 1988 года решением Совета по делам религий при Совете министров СССР по ходатайству жителей города Обнинска — восстанавливается.
 
На территории усадебного комплекса, в непосредственной близости к церкви находится домовый храм в честь
Спаса Нерукотворного при казачьей общине «Спас».

Духовенство 
 Священник Феодор Тихомиров (1834—1901) — прослужил 25 лет и похоронен в церковной ограде.
 Священник Георгий Троицкий — до 1927 года.
 Священник Иоанн Жуков (1888—1937) — узник Сиблага, повторно арестован и расстрелян.
 Священник Александр Матыщук (1881—1937) — расстрелян на Бутовском полигоне.
 Протоиерей Вячеслав Полосин — с 1988 по 1991 год.
 Протоиерей Алексий Поляков — настоятель с 10 июля 1991 года.
 
Протоиерей Анатолий Шутько (+ 04.03.2020) — покойный настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы посёлка Ворсино Боровского района, до рукоположения в священный сан был активным прихожанином храма в Белкине.

Примечания

Литература 
 Обнинск — первый наукоград России: История и современность / Под ред. Т. М. Лариной. — Обнинск: Ресурс, 2006. — 448 с.: ил.

Ссылки 
 Соборы. Ру
 на сайте Фонд Усадьба Белкино
Обнинск
Обнинск
Культовые сооружения по алфавиту
Б
Обнинск
Здания, спроектированные Карлом Бланком